Варт (Warth) — многозначный термин.

 Варт — ярмарочная коммуна (Marktgemeinde) в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Варт — коммуна (Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.
 Варт-Вайнинген — коммуна в Швейцарии, в кантоне Тургау.

Ван дер Варт ()
 Ван дер Варт, Маха (род. 1972) — нидерландская хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2004 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2000 года.
Ван дер Варт, Рафаэл (род. 1983) — нидерландский футболист.
 Ван дер Варт, Фрек (род. 1988) — нидерландский шорт-трекист.

 Мейс, Сильвия (бывш. Ван дер Варт, Сильвия; род. 1978) — нидерландская модель, актриса и ведущая.